Лакс может означать:

Топоним 
 Лакс () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
 Мил-Лакс — округ в штате Миннесота, США.

Персоналии 
 Лакс, Андрэ (род. 1950) — французский филолог и историк философии.
 Лакс, Антон Иванович (1825—1888) — российский государственный деятель.
 Лакс, Генриетта (1920—1951) — афроамериканка, умершая от рака и ставшая невольным источником биоматериала, на основании которого создана линия широко использующихся в научных целях «бессмертных» клеток HeLa.
 Лакс, Гэвин (род. 1997) — американский бейсболист.
 Лакс, Джордж (1867—1933) — американский художник.
 Лакс, Питер (род. 1926) — венгерский и американский математик.
 Лакс, Роберт (1915—2000) — американский поэт-минималист.
 Лакс, Симон (1901—1983) — польско-французский композитор, дирижёр и писатель еврейского происхождения.

Вымышленные персонажи 
 Лакс — старейшина марранов, персонаж сказки А. М. Волкова «Огненный бог Марранов».

См. также 
 Лак (значения)
 Лаки